.Балканская народная музыка — это традиционная народная музыка Балканского региона. Он также известен как narodna muzika (болгарский, македонский, сербская кириллица: народна музыка), а также folk muzika (фолк музыка) означает народную музыку на южнославянских языках (боснийском, болгарском, македонском, черногорском и сербском). На словенском языке он известен как narodna glasba, а на хорватском языке — как narodna glazba.

Для получения дополнительной информации о народной музыке отдельных народов:

Боснийская народная музыка

Болгарская народная музыка

Хорватская народная музыка

Македонская народная музыка

Сербская народная музыка

Словенская народная музыка

Черногорская народная музыка

Примечания 
Югославская народная музыка

Фольклор
Народная музыка